HMS Clyde può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Clyde (N12) – sommergibile della Classe Thames
HMS Clyde (P257) – pattugliatore